Big Otaviano é um cantor, compositor e músico de música popular brasileira.

Discografia 
Quintal Brasil - Poemas, Letras & Convidados
Conexão carioca 3 Bônus
Conexão carioca 3

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro